Menke kan som auktorsförkortning betyda:

 Arnold S. Menke
 Carl Theodor Menke
 Marck Menke

Robotskapade auktorsförkortningar